Little White Lies (Mentirinhas) é o quinto álbum de estúdio da banda americana de rock Fastball, lançado em 14 de abril de 2009 (originalmente, seria lançado em março), após um intervalo de quase cinco anos sem álbuns. Foi distribuído por MRI/RED Distribution e foi mixado por Bob Clearmountain, que já havia mixado o álbum anterior a esse, Keep Your Wig On.

Faixas 
 "All I Was Looking For Was You" (Tudo que eu estava procurando era você) - 3:41
 "Always Never" (Sempre nunca) - 3:08
 "The Malcontent (The Modern World)" (The Malcontent (O mundo moderno)) - 3:10
 "Little White Lies (Mentirinhas)- 3:23
 "Mono to Stereo" (Mono para estéreo)- 3:34
 "How Did I Get Here?" (Como eu cheguei aqui?) - 2:59
 "We'll Always Have Paris" (Nós sempre teremos Paris) - 3:38
 "Angelie" - 3:55
 "She's Got the Rain" (Ela tem a chuva) - 3:27
 "Rampart Street" (Rua Rampart) - 2:09
 "White Noise" (Ruído branco) - 2:44
 "Soul Radio" (Rádio soul) - 4:06

Álbuns de 2009
Álbuns de Fastball